Superpohár UEFA 1973 byl 1. oficiální ročník soutěže zvané Superpohár UEFA, pořádané Evropskou fotbalovou asociací UEFA. Zápasy se odehrály 9. ledna a 16. ledna 1974. Účastníky byli vítěz PMEZ 1972/73 – nizozemský AFC Ajax a vítěz tehdejšího Poháru vítězů pohárů – italský AC Milán.

První zápas

Druhý zápas

Vítěz

Externí odkazy 
 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 1973
Fotbal v Evropě v roce 1974
Zápasy AFC Ajax
Zápasy AC Milán
Fotbalové události v Itálii
Fotbalové události v Nizozemsku
Fotbal v Itálii v roce 1974
Sport v Nizozemsku v roce 1974